Guangming kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guangming (häradshuvudort), Jilin, 
 Guangming (socken i Kina, Hunan), 
 Guangming (socken i Kina, Sichuan), 
 Guandming Xin Qu, "ny stadsdel" i Shenzhen, Guandong-provinsen.

Robotskapade Kinaförgreningar